2K Play — американская компания, издатель компьютерных игр. Является одним из подразделений 2K Games, которая, в свою очередь, принадлежит Take-Two Interactive. В её состав входят сотрудники из Global Star Software, которая была основана в 1992 году Ари Файрстоуном и позже куплена Take-Two Interactive в 1999 году, а затем была переименована 10 сентября 2007 года.

Игры, изданные 2K Play 
 100 Action Arcade Games
 Airport Tycoon
 Airport Tycoon 2
 Airport Tycoon 3
 American Civil War Gettysburg
 Army Men: Major Malfunction
 Army Men: Sarge's War
 Carve
 Carnival Games
 Charlie and the Chocolate Factory
 Classified: The Sentinel Crisis
 Codename: Kids Next Door - Operation: V.I.D.E.O.G.A.M.E.
 Conflict: Vietnam
 Corvette
 Deal or No Deal
 Dora The Explorer - Barnyard Buddies
 Dora The Explorer - Super Spies
 Dora The Explorer: Journey to the Purple Planet
 Dora The Explorer: Super Star Adventures
 Family Feud
 Ford Racing 2
 Ford vs. Chevy 
 Global Star Sudoku Fever
 Hidden & Dangerous 2: Sabre Squadron
 Hidden & Dangerous Deluxe
 Hummer Badlands
 Jetfighter
 John Deere: American Farmer
 Kids Next Door: Operation S.O.D.A.
 Kohan II: Kings Of War
 Mall Tycoon 3
 Mall Tycoon 2
 New Carnival Games
 Oil Tycoon
 Omar Sharif Bridge II
 Outlaw Golf
 Outlaw Golf 2
 Outlaw Tennis
 Robotech: Invasion 
 Scaler 
 Serious Sam: Next Encounter
 SPLAT Magazine Renegade Paintball
 Spy vs. Spy
 UFC: Sudden Impact
 Virtual Pool 3

См. также 
 Cat Daddy Games

Примечания

Источники 
 Веб-сайт компании  
 2K Play  на сайте MobyGames
 Global Star Software  на сайте MobyGames

Take-Two Interactive
Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр США
Компании, основанные в 1992 году
Дочерние компании и подразделения Take-Two Interactive
Производители компьютерных игр по алфавиту